Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Liz Smylie che hanno battuto in finale Betsy Nagelsen e Barbara Potter 7-6, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Kathy Jordan /  Liz Smylie (Campionesse)
 Betsy Nagelsen /  Barbara Potter (finale)
 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (semifinali)
 Carling Bassett-Seguso /  Rosalyn Nideffer (semifinali)

 Jo Durie /  Anne Hobbs (secondo turno)
 Alycia Moulton /  Catherine Suire (primo turno)
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (primo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan /  Joanne Russell (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1986